Zbyněk Havrda (Hradec Králové, 4 de junio de 1939) fue un piloto checo de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1970 hasta 1982.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de la República Checa
Pilotos de 50 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc